De Coupe de l'Outre-Mer 2010 was de tweede editie van dit voetbalbekertoernooi. Het werd gehouden van 22 september tot 2 oktober. Het voetbalelftal van Saint-Pierre en Miquelon nam voor de eerste keer deel.

Uitslagen

Eerste ronde

Groep 1

Groep 2 

Intercontinentaal voetbal
Voetbal in 2010